Johann Poißl ist der Name folgender Personen:

* Johann Albert Poißl (1621–1688), deutscher Ordensgeistlicher und Lyriker 
 Johann Nepomuk von Poißl (1783–1865), deutscher Komponist und Theaterintendant